Пустовійт Гаврило Михайлович — український художник-графік, ілюстратор, педагог.
 Пустовійт Георгій Гаврилович (1941, Київ) — український скульптор.
 Пустовійт Сергій Гаврилович (1945–1992) — український живописець.

Див. також 
 Пустовіт
 Пустовойт

Українські прізвища